Muzyka
 American Pie – utwór Dona McLeana
 American Pie – album Dona McLeana
 American Pie – singel Madonny
 Filmy
 American Pie – seria filmów komediowych dla młodzieży
 American Pie, czyli sprawa dowCipna (ang. American Pie) – pierwszy film z serii
 American Pie II – drugi film z serii
 American Pie: Wesele (ang. American Wedding lub American Pie: Wedding) – trzeci film z serii
 American Pie: Wakacje (ang. American Pie: Band Camp) – czwarty film z serii 
 American Pie: Naga mila (ang. American Pie V: The Naked Mile) – piąty film z serii
 American Pie: Bractwo Beta (ang. American Pie VI: Beta House) – szósty film z serii
 American Pie: Księga miłości (ang. American Pie VII: The Book of Love) – siódmy film z serii
 American Pie VIII: Zjazd Absolwentów (ang. American Reunion) – ósmy film z serii